Termin solanezil difosfatna sintaza ima više značenja.

 Sve-trans-nonaprenil-difosfat sintaza (geranil-difosfat specifična), enzim
 Sve-trans-nonaprenil difosfat sintaza (geranilgeranil-difosfat specifična), enzim